Grønlund ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Grønlund (* 1952), norwegischer Fußballspieler 
 Julie Grønlund (1922–1999), dänische Schauspielerin 
 Peter Grønlund (* 1958), dänischer Opernsänger (Tenor) 

Grønlund steht für:
 Grønlund (Gjerdrum), Ort in Gjerdrum, Norwegen

Siehe auch:
 Grönlund